Robles kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Robles (udde i Antarktis),

Argentina 

 Departamento de Robles, kommun, Santiago del Estero, 
 Los Robles (ort i Argentina), La Rioja,

Colombia 

 La Paz (kommun i Colombia, Cesar, lat 10,17, long -73,25), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Colombiaförgreningar